Geroda ist der Name von Ortschaften:

 Geroda (Thüringen), Gemeinde im Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Geroda (Unterfranken), Markt im Landkreis Bad Kissingen, Bayern
Siehe auch:
 Gerode